Mijnenveger (vaartuig), een vaartuig om mijnen mee op te ruimen
 Mijnenveger (spel), een spel, inmiddels vooral bekend als computerspel
 Mijnenveger (bordspel), ook als bordspel van 999 Games